Beulah Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beulah Park (Kalifornien), im Santa Cruz County
 Beulah Park (Ohio), im Cuyahoga County

in Australien
 Beulah Park (South Australia), Stadtteil von Adelaide